Hall of Fame Tennis Championships 2013 — 38-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Ньюпорте (США) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 8 по 14 июля. Соревнование завершало серию травяных турниров.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Джон Изнер
 в парном разряде —  Сантьяго Гонсалес и  Скотт Липски

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Сэм Куэрри (№ 19 в мире на тот момент); впрочем американец не смог подтвердить свой статус, уступив уже на старте. В его отсутствие приз свёлся к матчу четвёртой ракетки соревнований Ллейтона Хьюитта и обладателя специального приглашения Николя Маю, где более юный француз доказал своё преимущество по итогам трёх сетов. Для Маю этот финал стал четвёртым (из четырёх всего) титульным матчем на травяных соревнованиях основного тура ассоциации. Прошлогодний чемпион — Джон Изнер — защищал свой титул и дошёл до полуфинала.

Парный чемпионат собрал ровный состав из-за чего немало матчей завершалось на решающем тай-брейке, а Адиль Шамасдин, Джон-Патрик Смит, Иво Карлович и Дивидж Шаран завершили борьбу в своём четвертьфинале лишь после розыгрыша 36-го очка. В титульном же матче встретилась вторая пара посева Эдуар Роже-Васслен и Николя Маю, а также несеянная команда Тим Смычек / Райн Уильямс, где французы доказали своё преимущество на решающем тай-брейке. Прошлогодние чемпионы — Сантьяго Гонсалес и Скотт Липски — защищали свой титул, но уступили уже на старте.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Николя Маю обыграл  Ллейтона Хьюитта со счётом 5-7, 7-5, 6-3.
 Маю выигрывает 2-й титул в основном туре ассоциации.
 Хьюитт уступает 1-й финал в сезоне и 16-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= С. Куэрри
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=68
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Т. Смычек
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=7| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Н. Маю
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Р. Уильямс
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= С. Козлов
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=
| RD1-team06= М. Пшисенжний
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=69
| RD1-score06-3=6| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= А. Боссел
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Р. Рам
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= И. Сейслинг
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= М. Виола
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Дж. Левайн
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Ю. Сугита
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= М. Расселл
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=6| RD1-seed14=
| RD1-team14= И. Марченко
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= А. Кузнецов
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= К. де Схеппер
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= Т. Смычек
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Н. Маю
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= М. Пшисенжний
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= Р. Рам 
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=3

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= И. Сейслинг
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Ю. Сугита
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= М. Расселл
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08= А. Кузнецов 
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=WC
| RD3-team01= Н. Маю
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= М. Пшисенжний
| RD3-score02-1=65
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= И. Сейслинг
| RD3-score03-1=63
| RD3-score03-2=7| RD3-score03-3=65
| RD3-seed04=
| RD3-team04= М. Расселл
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=66
| RD3-score04-3=7

| RD4-seed01=WC
| RD4-team01= Н. Маю
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= М. Расселл
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=

}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Николя Маю /  Эдуар Роже-Васслен''' обыграли  Тима Смычека /  Райна Уильямса со счётом 6-7(4), 6-2, [10-5].
 Маю выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Роже-Васслен выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Hall of Fame Tennis Championships

 Мировой тур ATP 2013 года
 Тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 

 

США
Теннис
Июль 2013 года
2013